Бландфорд има више значења:
 Бландфорд (Индијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Бландфорд (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс

Особе 
 Вилијам Томас Бланфорд

Партнерски градови